

Plaatsnaam 
 Tara (Basjkirostan), dorp in de Russische autonome republiek Basjkirostan
 Tara (Ierland), vroegere hoofdstad van de Hoge Koningen van Ierland
 Tara (oblast Omsk), stad in de Russische oblast Omsk
 Tara (Saga), gemeente in de prefectuur Saga in Japan
 Tara (Australië), plaats in de Australische provincie Queensland
 Tara (Canada), dorp in de Canadese provincie Ontario
 Tara (Nepal), dorp in Nepal
 Nationaal park Tara in Servië

Rivier 
 Tara (Drina), grootste zijrivier van de Drina in Montenegro
 Tara (Irtysj), zijrivier van de Irtysj in Rusland
 Tara (Italië), rivier nabij Tarente
 Tara (Japanse Zee) in Rusland, rivier uitmondend op de Japanse Zee
 Tara (Kljazma), zijrivier van de Kljazma in Rusland
 Tara (Sev), zijrivier van de Sev in Rusland

Godheid 
 Tara (boeddhisme), godin
 Tara (Polynesië), zeegodin

Film 
 Tara (1970), Indische film, geregisseerd door  M. Krishnan Nair
 Tara (1978), Mauritiaans film van Brijmohun
 Tara (1992), Indische film, geregisseerd door Bijoya Jena
 Tara (2001), Amerikaanse film, in de VS bekend als Hood Rat, geregisseerd door Leslie Small met Isaiah Washington en Ice-T
 Tara (2002), Nederlandse film, geregisseerd door Jet Homoet en Metje Postma

Meisjesnaam 
 Verbastering van Tamara

Naamdraagsters 

 Tara Correa-McMullen (1989-2005), Amerikaanse actrice
 Tara Elders (1980), Nederlandse actrice

Bedrijf 
 Tara Energy, energiebedrijf in Houston, Texas

Dier 
 Tara (geslacht), spinnengeslacht
 Tara (Talitridae), vlokreeftengeslacht

Overig 
 Tara (De Boeck)
 Tara (schip, 1989)